Ulica Michała Bałuckiego:
 Ulica Michała Bałuckiego w Krakowie
 Ulica Michała Bałuckiego we Wrocławiu

Bałuckiego Michała